Horna může být:
 lesní roh, hudební nástroj
 Horna – finská black metalová kapela

příjmení
 Luis Horna (* 1980) – peruánský profesionální tenista
 Richard Horna (1892–1953) – český právník a právní historik